Хендрикс ( или ; ) — фамилия.
 Хендрикс, Альберт (1916—1990) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Хендрикс, Аманда (род. 1968) — американский учёный-планетолог.
 
 Хендрикс, Бесси (1907—2023) — американская долгожительница. 
 Хендрикс, Вейбранд (1744—1831) — голландский художник, преимущественно портретист.
 Хендрикс, Дженни (род. 1986) — сценический псевдоним американской порноактрисы Хихер Энн Дорси.
 Хендрикс, Джими (1942—1970) — американский гитарист, певец и композитор.
 Хендрикс, Джони (род. 1983) — американский боец смешанного стиля.
 Хендрикс, Ирен (род. 1958) — нидерландская хоккеистка на траве.
 Хендрикс, Йорик (род. 1992) — бельгийский фигурист-одиночник.
 Хендрикс, Йоррит (род. 1995) — нидерландский футболист
 Хендрикс, Кай (род. 1987) — голландский спортсмен гребец.
 Хендрикс, Кайл (род. 1989) — американский бейсболист.
 Хендрикс, Кен (1941—2007) — американский бизнесмен, миллиардер.
 Хендрикс, Кристина (род. 1975) — американская актриса.
 Хендрикс, Лесли (род. 1960) — американская телевизионная актриса.
 Хендрикс, Лиам (род. 1989) — австралийский бейсболист.
 Хендрикс, Лори Джо (род. 1970) — американская актриса и фотомодель.
 Хендрикс, Луна (род. 1998) — бельгийская фигуристка.
 Хендрикс, Марк (род. 1974) — бельгийский футболист.
 Хендрикс, Мэтт (род. 1981) — американский хоккеист.
 Хендрикс, Ричард (род. 1986) — американский и северомакедонский баскетболист.
 Хендрикс, Рован (род. 1979) — южноафриканский футболист.
 Хендрикс, Томас Эндрюс (1819—1885) — американский политик, вице-президент США (1885).
 Хендрикс, Харольд (1922—2015) — американский журналист.
 Хендрикс, Холли (род. 1997) — американская порноактриса.
 Хендрикс, Элейн (род. 1970) — американская актриса, режиссёр, сценарист, продюсер и певица.

Топоним 
 Хендрикс — город в округе Линкольн, штат Миннесота, США.
 Хендрикс — тауншип в округе Линкольн, Миннесота, США.
 Хендрикс — административно-территориальный округ в штате Индиана, США

См. также 
 «Джими Хендрикс» — фильм американского режиссёра Джона Ридли.